Il existe plusieurs voies rendant hommage à John-Fitzgerald-Kennedy, président des États-Unis :

à Berlin.

Pont Kennedy à Liège.

Avenue du Président-Kennedy à Montréal.

Rue du Président-Kennedy à Alfortville ;
 Avenue du Président-John-Fitzgerald-Kennedy à Antony et à Massy (Essonne)
 Rue du Président-Kennedy à Charenton-le-Pont ;
 Avenue du Président-John-F.-Kennedy à Lille ;
 Boulevard John-Fitzgerald-Kennedy à Lyon ;
 Corniche du Président-John-Fitzgerald-Kennedy à Marseille ;
 Avenue du Président-Kennedy à Paris ;
 Avenue du Président-John-Kennedy à Rosny-sous-Bois ;
 Rue John-Fitzgerald-Kennedy à Toulouse ;

Rue John-Kennedy à Beyrouth.

à Belgrade.